Besenyei Ferenc (1979. október 4. –) magyar labdarúgó, a Goldwin csatára, a magyar strandlabdarúgó-válogatott tagja, részt vett a 2015. évi Európa játékokon is.

Források 
Besenyei Ferenc adatlapja a beachsoccer.com oldalon 

1979-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek